Ольмеда-де-лас-Фуэнтес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Энарес. Занимает площадь 16,73 км². Население — 308 человек (на 2010 год).

Известные уроженцы 
 Паиш, Педро (1564—1622) — исследователь Эфиопии, испанский иезуит на службе Португалии.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Мадрида